Copiopteryx — род чешуекрылых из подсемейства Arsenurinae семейства Павлиноглазки. Название дословно означает «хвостокрыл» и было дано за длинные выросты на крыльях бабочек, образующие «хвостики».

Систематика 
В состав рода входят:
Copiopteryx adaheli Draudt, 1930
Copiopteryx andensis Lemaire, 1974
Copiopteryx banghaasi Draudt, 1930
Copiopteryx biedermanni Kotzsch, 1930
Copiopteryx cleopatra Girard, 1882
Copiopteryx derceto (Maassen, 1872)
Copiopteryx imperialis Girard, 1882
Copiopteryx inversa Giacomelli, 1911
Copiopteryx jehovah (Strecker, 1874)
Copiopteryx montei Gagarin, 1933
Copiopteryx phippsi Schaus, 1932
Copiopteryx phoenix Deyrolle, 1868
Copiopteryx semiramis (Cramer, 1775)
Copiopteryx semiramis gadouorum Lemaire, 1971
Copiopteryx sonthonnaxi Em. Andre, 1905
Copiopteryx steindachneri Fassl, 1917
Copiopteryx travassosi May, 1933
Copiopteryx virgo Zikan, 1929

Ссылки 
 Перечень видов и их распространение на funet.fi 

Павлиноглазки
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Роды чешуекрылых